Cristo tra i dottori – dipinto di Cima da Conegliano
Cristo tra i dottori (Gesù tra i dottori) – affresco di Giotto
Cristo tra i dottori – dipinto di Bernardino Luini
Cristo tra i dottori – dipinto di Orazio Borgianni

Cristo dodicenne tra i dottori – dipinto di Albrecht Dürer